In 2021 werd de 26ste editie van het Campeonato Paraibano Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 30 oktober tot 2 december. CSP werd kampioen.

Door de coronacrisis in Brazilië vond er vorig jaar geen competitie plaats. Hierdoor waren er vier degradanten uit de Serie A, die van 2019 en die van 2020, die wel doorgegaan was. Esporte de Patos gaf forfait. Sport Lagoa Seca werd twee jaar geleden kampioen en degradeerde in 2020 waardoor de club ook opnieuw in de Segunda Divisão actief was.

Eerste fase

Groep Agreste/Sertão

Groep Litoral/Brejo

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Braziliaans competitievoetbal 2021